Hypogastrura — род коллембол из семейства Hypogastruridae.

Распространение 
Встречаются повсеместно во всех зоогеографических областях. 

В Европе более 50 видов.

Описание 
Мелкие шестиногие ногохвостки с прыгательной вилкой снизу на четвёртом сегменте брюшка. Длина, как правило, 1-2 мм. Окраска от сине-фиолетовой до чёрной. От близких видов отличаются следующими признаками: формула глазков 8+8; ротовой аппарат грызущий, мандибулы апикально с несколькими зубцами;  крупный; на шестом сегменте брюшка есть анальные шипы. Между основанием усика и глазным пятном есть постантеннальный орган (ПАО).

Классификация 
Около 170 видов.

 Hypogastrura aequipilosa (Stach, 1949)
 Hypogastrura aethiopica (Tarsia in Curia, 1939)
 Hypogastrura affinis (Lucas, 1846)
 Hypogastrura agaricina Bourlet, 1841
 Hypogastrura albamaculata Scott, 1960
 Hypogastrura albella (Koch, 1840)
 Hypogastrura alta Christiansen & Bellinger, 1980
 Hypogastrura antra Christiansen & Bellinger, 1980
 Hypogastrura arctandria Fjellberg, 1988
 Hypogastrura assimilis (Krausbauer, 1898)
 Hypogastrura aterrima Yosii, 1972
 Hypogastrura austriaca Babenko & Thibaud, 1990
 Hypogastrura baltica Tyagi & Baijal, 1982
 Hypogastrura barguzini Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura bilineata (Koch, 1840)
 Hypogastrura bokusi Yosii, 1961
 Hypogastrura boldorii Denis, 1931
 Hypogastrura breviempodialis (Stach, 1949)
 Hypogastrura brevifurca Skarzynski, 2000
 Hypogastrura brevispina (Harvey, 1893)
 Hypogastrura bulba Christiansen & Bellinger, 1980
 Hypogastrura caduceator (Carpenter, 1919)
 Hypogastrura calceolaris Latzel, 1918
 Hypogastrura campbelli Womersley, 1930
 Hypogastrura capitata Cassagnau & Delamare Deboutteville, 1955
 Hypogastrura carpatica Nosek, 1962
 Hypogastrura cellaris (Nicolet, 1842)
 Hypogastrura chouardi Cassagnau, 1959
 Hypogastrura christianseni Yosii, 1960
 Hypogastrura concolor (Carpenter, 1900)
 Hypogastrura conflictiva Jordana & Arbea, 1992
 Hypogastrura consanguinea (Folsom, 1924)
 Hypogastrura copiosa (Folsom, 1916)
 Hypogastrura coprophila Stach, 1960
 Hypogastrura crassa (Oudemans, 1890)
 Hypogastrura crassaegranulata (Stach, 1949)
 Hypogastrura dasiensis Selga, 1966
 Hypogastrura deserti Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura devia Christiansen & Bellinger, 1980
 Hypogastrura distincta (Axelson, 1902)
 Hypogastrura druki Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura elegans (Parfitt, 1891)
 Hypogastrura elevata Cassagnau, 1959
 Hypogastrura exigua Gisin, 1958
 Hypogastrura fjellbergi Babenko & Bulavintsev, 1993
 Hypogastrura franconiana (Stach, 1949)
 Hypogastrura fuentei Denis, 1930
 Hypogastrura funesta Christiansen & Bellinger, 1980
 Hypogastrura gami (Wray, 1952)
 Hypogastrura gennargentui Dallai, 1971
 Hypogastrura ghirkani Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura gisini Strenzke, 1954
 Hypogastrura gracilis (Folsom, 1899)
 Hypogastrura harveyi (Folsom, 1902)
 Hypogastrura hatiparae Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura helena Christiansen & Bellinger, 1980
 Hypogastrura himalayana Yosii, 1971
 Hypogastrura hispanica Steiner, 1955
 Hypogastrura hohi Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura humi (Folsom, 1916)
 Hypogastrura hyperborea (Boheman, 1865)
 Hypogastrura hypnorum (Fabricius, 1783)
 Hypogastrura inopinata Deharveng & Le Cong Man, 2002
 Hypogastrura intermedia Handschin, 1926
 Hypogastrura ireneae (Wray, 1953)
 Hypogastrura iwamurai Yosii, 1960
 Hypogastrura japonica Scott, 1961
 Hypogastrura katraensis Tyagi & Baijal, 1982
 Hypogastrura kelmendica Peja, 1985
 Hypogastrura lapponica (Axelson, 1902)
 Hypogastrura laxasensillata Lee, 1974
 Hypogastrura leo Palacios-Vargas, 1986
 Hypogastrura lima Christiansen & Bellinger, 1980
 Hypogastrura litoralis (Linnaniemi, 1909)
 Hypogastrura longimucrona Lee & Choe, 1979
 Hypogastrura macrotuberculata (Hammer, 1953)
 Hypogastrura madera Christiansen & Bellinger, 1980
 Hypogastrura magistri Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura manubrialis (Tullberg, 1869)
 Hypogastrura matura (Folsom, 1916)
 Hypogastrura maxillosa Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura maynardi Christiansen & Bellinger, 1980
 Hypogastrura meridionalis Steiner, 1955
 Hypogastrura mexicana Handschin, 1928
 Hypogastrura microspina Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura mongolica (Nosek, 1976)
 Hypogastrura montana (Becker, 1905)
 Hypogastrura monticola Stach, 1946
 Hypogastrura morbillata (Salmon, 1941)
 Hypogastrura myrmecophila (Womersley, 1929)
 Hypogastrura narkandae (Baijal, 1955)
 Hypogastrura nemoralis Yosii, 1960
 Hypogastrura nepalica Yosii, 1966
 Hypogastrura nivicola (Fitch, 1846) 
 Hypogastrura norica Latzel, 1919
 Hypogastrura obliqua Salmon, 1949
 Hypogastrura omnigra (Salmon, 1941)
 Hypogastrura oregonensis Yosii, 1960
 Hypogastrura oreophila Butschek, 1948
 Hypogastrura packardi (Folsom, 1902)
 Hypogastrura pahiku Christiansen & Bellinger, 1992
 Hypogastrura papillata Gisin, 1949
 Hypogastrura paradoxa Yosii, 1965
 Hypogastrura parvula Haybach, 1972
 Hypogastrura perplexa Christiansen & Bellinger, 1980
 Hypogastrura pityusica Ellis, 1974
 Hypogastrura prabhooi Bhattacharjee, 1985
 Hypogastrura promatro (Wray, 1950)
 Hypogastrura protoviatica Handschin, 1926
 Hypogastrura punctata (Coleman, 1941)
 Hypogastrura purpurescens (Lubbock, 1867)
 Hypogastrura pyrenaica (Cassagnau, 1959)
 Hypogastrura ramia Lee & Choe, 1979
 Hypogastrura rangkuli Martynova, 1975
 Hypogastrura rehi Börner, 1906
 Hypogastrura reticulata Börner, 1909
 Hypogastrura rossi (Salmon, 1941)
 Hypogastrura sahlbergi (Reuter, 1895)
 Hypogastrura sensilis (Folsom, 1919)
 Hypogastrura serrata (Ågren, 1904)
 Hypogastrura similis (Nicolet, 1847)
 Hypogastrura similis Absolon, 1901
 Hypogastrura simsi Hart & Waltz, 1995
 Hypogastrura socialis (Uzel, 1891)
 Hypogastrura sonapani Baijal, 1958
 Hypogastrura sparta Christiansen & Bellinger, 1980
 Hypogastrura spei Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura spelaea (Joseph, 1882)
 Hypogastrura subboldorii Delamare Deboutteville & Jacquemart, 1962
 Hypogastrura subpapillata Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura synacantha Cassagnau & Deharveng, 1976
 Hypogastrura szeptyckii Skarzynski, 2006
 Hypogastrura tatrica (Stach, 1949)
 Hypogastrura tchabensis Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura temarpurensis Tyagi & Baijal, 1982
 Hypogastrura tethyca Ellis, 1976
 Hypogastrura theeli (Tullberg, 1876)
 Hypogastrura tianshanica Martynova, 1970
 Hypogastrura tigridis (Brown, 1925)
 Hypogastrura tigrina (Harvey, 1900)
 Hypogastrura tooliki Fjellberg, 1985 
 Hypogastrura trilobata Linnaniemi, 1912
 Hypogastrura trybomi (Schött, 1893)
 Hypogastrura tsukubaensis Tamura, 1997
 Hypogastrura tullbergi (Schäffer, 1900)
 Hypogastrura turkmenica Babenko in Babenko, Chernova, Potapov & Stebaeva, 1994
 Hypogastrura ubsunurensis Babenko, 1999
 Hypogastrura unguiculata Mitra, 1966
 Hypogastrura utahensis (Wray, 1953)
 Hypogastrura vernalis (Carl, 1901)
 Hypogastrura verruculata Rusek, 1967
 Hypogastrura viatica (Tullberg, 1872)
 Hypogastrura xiaoi Tamura in Tamura & Zhao, 1998
 Hypogastrura yamagata Kinoshita, 1916
 Hypogastrura yinae Yue & Fu, 2000
 Hypogastrura yongmuensis Lee, 1974
 Hypogastrura yosii Stach, 1964
 Hypogastrura zhangi Zhao in Tamura & Zhao, 1998
 Hypogastrura zivadinovici Palissa, 1968

Примечания

Литература 
 Мартынова Е. Ф. 2. Отряд Collembola — Ногохвостки // Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока CCCP. Том I. Первичнобескрылые, равнокрылые, с неполным превращением. — , 1986. — С. 40—83. — 452 с.

Ссылки 
 
 
Hypogastrura
Роды коллембол